Alpman ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmet Nazif Alpman, türkischer Generalkonsul in Berlin
 Ayten Alpman (1929–2012), türkische Sängerin